De CECAFA Cup 1979 was de 7e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 3 tot en met 17 november 1979 en werd gehouden in Kenia. Malawi won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis door in de finale Kenia te verslaan (3–2). Tanzania werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Het is niet duidelijk waarom Zanzibar tweede werd en Soedan derde. Waarschijnlijk is dat door loting gegaan.

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1979 op rsssf

Voetbal in 1979
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia